Руса:
 Руса — первоначальное название города Старая Русса.
 
 Имя нескольких царей Урарту:
 Руса I (сын Сардури II, годы правления 735—714 до н. э.)
 Руса II (сын Аргишти II, годы правления ок. 685—639 до н. э.)
 Руса III (сын Эримены, годы правления ок. 605—595 до н. э.)
 Руса IV (сын Русы III, годы правления ок. 595—585 до н. э.)

 Фамилия:
 Руса, Стюарт Аллен (1933—1994) — астронавт США, один из 24 человек, летавших к Луне.